Гран-при Канады 1978 года — шестнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли  8 октября 1978 года на трассе в Монреале.

Гонщики «Лотуса» и «Брэбема» не смогли добиться высоких результатов в Канаде: Марио Андретти столкнулся с Джоном Уотсоном, Ники Лауда и Жан-Пьер Жарье выбыли из-за поломок. Неудачами фаворитов воспользовался Жиль Вильнёв, одержавший первую в карьере победу.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-49 Жан-Пьер Жарье

50-70 Жиль Вильнёв

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1978 году